El término localidad se puede referir a:

 Localidad, división administrativa y territorial.
 Localidad, el menor de los niveles de división subnacional de México.
 Localidad como plaza para un espectáculo, que otorga una entrada (billete, boleto o tique) a quien la posee.
 Localidad como cualidad de las cosas que las sitúa en lugar fijo.
 Principio de localidad, principio físico según el cual dos objetos suficientemente alejados uno de otro no pueden interaccionar, de manera que un objeto sólo es influido por su entorno cercano.